Иван Батанджиев е български духовник, възрожденски деец от Македония.

Биография 
Роден е в град Гумендже, Османска империя, днес Гумениса, Гърция. Батанджиев става свещеник в родното си градче и е сред лидерите на българското просветно и църковно движение. Член е на Гумендженската българска община. Негов син е основателят на ВМОРО Христо Батанджиев.

Родословие

Бележки 

Български духовници от Македония
Родени в Гумендже